Philippstaler steht für:
 Philippstaler (Hessen), eine 1552 geprägte hessische Münze, benannt nach dem hessischen Landgrafen Philipp I. 
 Philippstaler (Spanische Niederlande), eine 1557 durch König Philipp II. von Spanien in seinen niederländischen Besitzungen ausgebrachte Münze